Die Spielzeit 1971 war die 5. reguläre und letzte Spielzeit der zweithöchsten Spielklasse im Schweizer Kleinfeldhandball.

Modus 
In dieser Saison spielten 14 Mannschaften in zwei Gruppen im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit einem Heim- oder Auswärtsspiel. Die Sieger der zwei Gruppen spielten im Final um die Nationalliga B Meisterschaft. Wenn eine Mannschaft Meister wird, welche die zweite Mannschaft eines Vereins ist, findet zusätzlich ein Aufstiegsspiel statt, bei diesem erbt der Zweite der Gruppe den Platz. Bei Punktgleichheit entschiede die bessere Tordifferenz.

Vorrunde

Finale

Einzelnachweise 

71
Handballveranstaltung 1971